

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14
 Na Górce – część wsi Jawor-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Na Górce – część wsi Kolonia Chorzew w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Na Górce – część wsi Malec w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Na Górce – część wsi Nowodworze w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Na Górce – część wsi Olszamy w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Na Górce – część wsi Cetula w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Na Górce – część wsi Iskrzynia w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Na Górce – przysiółek wsi Cierpisz w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Na Górce – część wsi Dąbrowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Na Górce – część wsi Sieńsko w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Na Górce – część wsi Akwizgran w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Na Górce – część wsi Kłucko w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckin, w gminie Radoszyce
 Na Górce – część wsi Sorbin w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Na Górce – część wsi Pieczonogi w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica